Coal Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Coal Lake (Alaska)
 Coal Lake (Minnesota)
 Coal Lake (North Dakota)
 Coal Lake (Washington)

in Kanada:
 Coal Lake (Alberta)